Zeitraum steht für: 
 Zeitintervall, Zeitspanne
 Zeitfenster, das für eine Handlung zur Verfügung steht
 Zeitbereich von Systemgrößen; siehe Fourier-Analysis#Anwendungen

Siehe auch
 Zeiträume